Mr Bookmaker.com – squadra ciclistica attiva dal 2004 al 2005, poi diventata Unibet.com
Mr Bookmaker.com – società di scommesse on line, confluita nella Unibet.com